«Volverás» () — седьмой сингл с альбома Рики Мартина A Medio Vivir. Он был выпущен 6 января 1997 в латиноамериканских странах.

Клип 
Клип был снят в январе 1997 г. в Нью-Йорке.

Появление в чарте 
Песня достигла шестой строки в Latin Pop Songs в США в 1997 г.

После успеха «Maria» и «Te Extraño, Te Olvido, Te Amo» во Франции, «Volverás» был выпущен там синглом в феврале 1998 г. Он достиг пика на сорок-восьмой строке.

Форматы и трек-листы 
US promotional CD single
 «Volverás» — 4:53

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records